Сан-Матеуш (, «святий Матвій») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Матеуш-де-Олівейра — парафія.